La knack est une spécialité culinaire alsacienne ;
 Knack est un magazine hebdomadaire belge néerlandophone ;
 The Knack est un groupe de rock originaire de Los Angeles formé en 1978 ;
 Knack est un jeu vidéo sorti en 2013.
Knack 2, sa suite, sortie en 2017.

Voir aussi